Termin MEH ima više značenja.

 Mikrozomalna epoksidna hidrolaza, enzim
 Mehamn aerodrom, IATA kod